Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Фиорентина» 88-м в истории клуба.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Фиорентина» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Италии 2014/15 
Основная статья: Чемпионат Италии по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Кубок Италии

Лига Европы УЕФА 2014/15

Групповой раунд

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания

Ссылки 
 ФК «Фиорентина» в сезоне 2014/15 на сайте bdfutbol.com

2014/2015
Фиорентина
Фиорентина